Un kilomètre, mille mètres ;
Le Haricot kilomètre, une variété de haricot, nommée ainsi en raison de la longueur exceptionnelle de ses gousses.
Le kilomètre lancé en ski alpin.
L'épreuve du kilomètre est une discipline du cyclisme sur piste.
 Le premier kilomètre et le dernier kilomètre, notions de la chaîne de distribution des biens ou services.